Summitville, une ville américaine de l'Indiana
 Summitville, une ville américaine de l'État de New York
 Summitville, une ville américaine de l'Ohio